Euglenidae peut faire référence à:
 Euglenidae Seidlitz, 1875, un synonyme d'Aderidae, une famille d'insectes coléoptères
 Euglenidae Bütschli, 1884, un synonyme d'Euglenaceae, une famille d'algues

Homonymie de taxons en biologie